Mittaghorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Mittaghorn (berg), Valais, 
 Mittaghore, bergstopp i kantonen Bern, 
 Rappehorn, bergstopp, Valais,